Wenzlaff ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wenzlaff (1810–1888), deutscher Pädagoge, Abgeordneter und Vizepräsident der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung, Schuldirektor und Hochschullehrer
 Friedhelm Wenzlaff (1940–1998), deutscher Fußballtrainer
 Gustav Wenzlaff (* 1864; † nach 1933), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Max Wenzlaff (1891–1974), deutscher Maler
 Michael Wenzlaff (* 1968), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Wentzlaff